Vernon (Canadà) 
 Estats Units
 Vernon (Alabama)
 Vernon (Califòrnia)
 Vernon (Colorado)
 Vernon (Connecticut)
 Vernon (Florida)
 Vernon (Illinois)
 Vernon (Indiana)
 Vernon (Michigan)
 Vernon (Oklahoma)
 Vernon (Texas)
 Vernon (Utah)
 Vernon (Vermont)
 Vernon (Wisconsin)
 Comtat de Vernon
 França:
 Vernon (Ardecha)
 Vernon (Eure)
 Vernon (Viena)
 Cantó de Vernon-Sud